Brunswick County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Brunswick County (Severní Karolína) – okres státu Severní Karolína
 Brunswick County (Virginie) – okres státu Virginie